Балтийская женская баскетбольная лига 2013/2014 являлся 20 сезоном баскетбольного турнира между женскими баскетбольными клубами. Первый раз победителем лиги стала вильнюсская команда «Кибиркштис-Тиче».

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) регулярный сезон — 6 команд играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) полуфинальный — к лучшим 4 командам «регулярки» присоединяются 4 команды, освобожденные от 1 этапа:  «Кибиркштис-Тиче»,  «Олимпия»,  «Горизонт» и  «Цмоки-Минск». 8 команд, поделённых на две группы, играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

3) финальный — по две лучшие команды из каждой группы выходят в Финал четырёх, который проводится, в конце апреля 2014 года на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Участники

Турнир

1 этап

Полуфинальный турнир

Группа «А» 

 В связи с острой политической ситуацией на Украине и экономическими проблемами «Тим-Скуф» отказался играть два последних матча БЖБЛ против «Цмоки-Минск».

Группа «В» 

 * — матчи первого этапа

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   Горизонт
   Олимпия 
 4.  Хоптранс-Сиренос

Лучшие 
По итогам «Финала четырёх» обладательницей MVP стала  Манте Кведеравичюте (Кибиркштис-Тиче).

В символическую пятёрку вошли:
  Татьяна Троина (Горизонт)
  Наталья Ануфриенко (Горизонт)
  Холли Мершон (Кибиркштис-Тиче)
  Корнелия Бальчунайте (Хоптранс-Сиренос)
  Мария Филончик (Олимпия)

Лидеры сезона

Примечания

Ссылки 
 
 

Балтийская женская баскетбольная лига
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе